Haltestelle Wien Südtiroler Platz is een halte van de S- en U-Bahn onder de Südtiroler Platz in Wenen. Men kan er ook overstappen op het tram- en busnetwerk. Het station dient als metro en S-Bahn halte voor het Hauptbahnhof.

Wien Südtiroler Platz
Südtiroler Platz
Südtiroler Platz